Les Chroniques de Viy est une trilogie cinématographique russe inspirée des nouvelles de Nicolas Gogol. Elle est composée de :
Les Chroniques de Viy : Les Origines du mal (Гоголь. Начало), film d'Egor Baranov sorti en 2017 ;
Les Chroniques de Viy : Les Chasseurs de démons (Гоголь. Вий), film d'Egor Baranov sorti en 2018 ;
Les Chroniques de Viy : Le Cavalier noir (Гоголь. Страшная месть), film d'Egor Baranov sorti en 2018 ;

Voir aussi 
 La Légende de Viy (Вий), film d', sorti en 2014 ;